Ел Кањаверал има више значења:

 Ел Кањаверал (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Кањаверал (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кањаверал (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Кањаверал (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику